Теренате има више значења:

 Теренате (Тенансинго), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Теренате (Таретан), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Теренате (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Теренате (Имурис), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Општина Теренате (Тласкала), општина у савезној држави Тласкала у Мексику
 Теренате (Теренате, Тласкала), насеље у савезној држави Тласкала у Мексику